Clark Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Clark Mountain (Georgia)	
 Clark Mountain (El Dorado County, Kalifornien)	
 Clark Mountain (Humboldt County, Kalifornien)	
 Clark Mountain (San Bernardino County, Kalifornien)	
 Clark Mountain (Androscoggin County, Maine)	
 Clark Mountain (York County, Maine, 240 m)	
 Clark Mountain (York County, Maine, 404 m)	
 Clark Mountain (Massachusetts)	
 Clark Mountain (Missouri)	
 Clark Mountain (Lincoln County, Montana)	
 Clark Mountain (Sanders County, Montana)	
 Clark Mountain (Nevada)	
 Clark Mountain (Essex County, New York, 353 m)	
 Clark Mountain (Essex County, New York, 489 m)	
 Clark Mountain (North Carolina)	
 Clark Mountain (Oregon)	
 Clark Mountain (South Dakota)	
 Clark Mountain (Carroll County, Tennessee)	
 Clark Mountain (Sevier County, Tennessee)	
 Clark Mountain (Vermont)	
 Clark Mountain (Albemarle County, Virginia)	
 Clark Mountain (Orange County, Virginia)	
 Clark Mountain (Washington County, Virginia)	
 Clark Mountain (Washington)	

Siehe auch:
 Clarke Mountain